Новые Какси — название населённых пунктов:

Россия 
 Новые Какси — деревня в Вавожском районе Удмуртии.
 Новые Какси — деревня в Можгинском районе Удмуртии.